Пєтушки́ (, ) — назва низки населених пунктів у Білорусі та Росії, утворена від  («півники»):

— село, Крулевщинська сільрада Докшицького району Вітебської області.
  — село, Комсеницька сільрада Круглянського району Могильовської області.

Пєтушки — місто у Владимирській області, адміністративний центр Пєтушинського району.
 Пєтушки — станція Горьківської залізниці на лінії Москва — Владимир.
 Пєтушки — сільце в Істринському районі Московської області.
 Пєтушки — сільце в Пушкінському районі Московської області.
 Пєтушки — село в Новосильському районі Орловської області.
 Пєтушки — село в Нижньоколимському районі Якутії.
 Пєтушки — сільце в Гагарінському районі Смоленської області.
 Пєтушки — колишнє сільце в Хіславицькому районі Смоленської області.
 Пєтушки — сільце в Пермському районі Пермського краю.

Див. також 
 Пітушок — річка в Україні, права притока Західного Бугу.
 Петушок — інша назва річки Студенки в Сумській області.
 Петухи